Marin Draganja e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Andre Begemann e Matthew Ebden.

César Ramírez e Miguel Ángel Reyes Varela hanno battuto in finale Andre Begemann e Matthew Ebden 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (semifinali)
  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

  Andre Begemann /  Matthew Ebden (finale)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Jalisco Open 2014